Dit is een lijst van restaurants in de provincie Drenthe die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Geen

1 ster 
 De Bokkepruik (Zweeloo)
 Cour du Nord (Nooitgedacht)
 De Groene Lantaarn (Zuidwolde)
 Idylle (Zweeloo)
 Les Quatre Saisons (Zuidlaren)
 Het Oude Jachthuis (Eursinge)
 De Vlindertuin (Zuidlaren)

Kaart 

Michelinster